Emil Sandin (1988-) un joueur suédois de hockey sur glace.
 Erik Sandin le batteur du groupe Californien NOFX.
 Lena Sandin (1961-) une joueuse de tennis suédoise.
 Rasmus Sandin (2000-) un joueur suédois de hockey sur glace.

Voir aussi 
 Lucio Sandín Sayago (1963-) un matador espagnol.